Владимир Топий (26 апреля 1955 — 18 февраля 2014, Киев) — участник, защитник Евромайдана. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 

Проживал в селе Вишня Городокского района, что примыкает к Рудкам Самборского района.

Был водителем, работал на львовском «Электроне», позже в аграрном техникуме. Был комбайнером, ездил также на Кубань.

На Майдане 
С 24 декабря 2013 года был в 12-й сотне. Погиб во время пожара в Доме профсоюзов.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

См. также 
 Список погибших участников Евромайдана

Примечания

Ссылки 
 Разыскивается Топий Владимир Петрович
 Евромайдан-SOS продолжает искать людей Вторник, 25 февраля 2014. По состоянию на 01:30 вторника, 25 февраля, Евромайдан-SOS ищет 312 людей, с которыми потеряли связь родные
 «Просила Володю бежать в Михайловский собор…» 5 марта 2014 года, Роман Иванчук
 Городок встретил героя Небесной сотни с с. Вишня Владимира Топия. Фоторепортаж.
 «Героям слава! Полный перечень погибших на Площади» // «Независимое Бюро Новостей», 21 февраля 2014

Погибшие участники Евромайдана
Умершие 19 февраля
Умершие в 2014 году
Родившиеся в Самборском районе
Участники Евромайдана